Столицей Французской Полинезии является город Папеэте, расположенный на острове Таити, в его состав входит несколько коммун.

Заморское сообщество делится на 5 административных подразделений:

 Наветренные острова (острова Маиао, Мехетиа, Муреа, Таити, Тетиароа), Здесь 12 коммун находятся на острове Таити, в т.ч коммуна Таиарапу-Эст, которая занимает и остров Мехетиа и коммуна Аруэ, в состав которой входит и атолл Тетиароа. Коммуна Муреа-Маиао находится не на Таити.
 Подветренные острова (острова Бора-Бора, Мануаэ, Маупихаа, Маупити, Моту-Оне, Раиатеа, Тахаа, Тупаи, Хуахине)
(оба находятся на островах Общества)
 Туамоту-Гамбье
 Маркизские острова
 Острова Острал (Тубуаи).

5 этих административных подразделений разделены на 48 коммун:

До 21 февраля 2007 года остров Клиппертон административно подчинялся Французской Полинезии, сейчас он управляется непосредственно правительством Франции.

Примечания